Johann Pfitzer ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Pfitzer (1629–1698), deutscher Politiker, Bürgermeister von Heilbronn
 Johann Jacob Pfitzer (1684–1759), deutscher Theologe und Hochschullehrer 
 Johann Nicolaus Pfitzer (1634–1674), deutscher Arzt und Autor